Remesow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Nikititsch Remesow (1896–1990), sowjetischer Generalleutnant
 Semjon Uljanowitsch Remesow (1642–nach 1720), russischer Geograph und Kartograph